

Anno 
 616 o 616 a.C.

Codici 
 616 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Brno, nella Moravia, regione della Repubblica Ceca

Matematica 
 616 – numero